

História        
 Leopoldina de Bragança — princesa imperial do Brasil 
 Maria Leopoldina de Áustria — imperatriz do Brasil

Geografia 
 Colônia Leopoldina — município do estado de Alagoas
 Colônia Leopoldina (Santa Catarina) — colônia localizada no estado de Santa Catarina
 Estrada de Ferro Leopoldina — ferrovia no estado do Rio de Janeiro
 Estação Leopoldina
 Leopoldina (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais
 Santa Leopoldina — município do estado do Espírito Santo
 Vila Leopoldina — região da cidade de São Paulo
 Zona da Leopoldina — região da cidade do Rio de Janeiro

Outros 
 Academia Leopoldina — sociedade científica, atual academia nacional da Alemanha

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história